Spur – comune del Texas
 Spur – rivista giapponese